Ruth (boek), een boek uit het Oude Testament
Ruth (persoon), de hoofdpersoon in bovengenoemd boek
Ruth (voornaam), een meisjesnaam, gebaseerd op voornoemde hoofdpersoon; en vele personen met Ruth als familienaam, niet gebaseerd op deze hoofdpersoon
Ruth (hoorspel), een hoorspel, gebaseerd op voornoemd boek
Ruth (roman), een boek van Elizabeth Gaskell

Daarnaast bestaan er een aantal plaatsnamen met dezelfde naam, die niets met bovengenoemd boek te maken hebben, en wel:

A. Ruth und Sohn, een oud Duitse orgelbouwersfamilie, van voornamelijk kermisorgels
Ruth (Deurne), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Deurne
Ruth (North Carolina) een plaats in North Carolina